Мура́новская улица — улица на севере Москвы в районе Бибирево Северо-восточного административного округа, между улицей Пришвина и улицей Лескова. Названа в 1976 году по подмосковному селу Мураново, известному по музею-усадьбе поэтов Е. А. Баратынского и Ф. И. Тютчева.

Расположение 
Мурановская улица проходит с юга на север, начинается от улицы Пришвина и заканчивается на улице Лескова напротив Мелиховской улицы.

Общественный транспорт 
По Мурановской улице проходят маршруты автобусов:
 31 Осташковская улица —  — 
 282 Улица Корнейчука —  — 
 353  —  — Владыкино
 705 Абрамцевская улица —

Учреждения и организации 
№ 5 — проектная организация «Метро-Стиль 2000»

Ссылки 
 Официальный сайт управы Бибирево
 Официальный сайт префектуры СВАО
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 Почтовые индексы по Мурановской улице.
 
 Схема улицы

Улицы Москвы, появившиеся в 1976 году